Бюлер () — фамилия и топоним.

Топоним 
 Бюлер — коммуна в Швейцарии, кантон Аппенцелль-Ауссерроден.
 Бюлер — река в Германии.

Персоналии 
 Бюлер, Александра Евстафьевна (1784—1836) — русская аристократка, художница-любитель.
 Бюлер, Антон (1922—2013) — швейцарский спортсмен-конник.
 Бюлер, Иоганн Георг (1837—1898) — немецкий индолог и педагог.
 Бюлер, Йозеф (1904—1948) — государственный секретарь генерал-губернаторства в Кракове, нацистский военный преступник.
 
 Бюлер, Люциан (1910—?) — швейцарский фигурист-одиночник.
 Бюлер, Уокер (род. 1994) — американский бейсболист.
 Бюлер, Урс (род. 1971) — швейцарский тенор, исполнитель классической и популярной музыки.
 Бюлер, Фёдор Андреевич (1821—1896) — государственный деятель Российской империи, сотрудник МИДа.
 Бюлер, Шарлотта (1893—1974) — немецкий психолог, жена Карла Бюлера.
 Бюлер, Эрхард (род. 1956) — немецкий военачальник, генерал-майор, командующий KFOR в 2010—2011.

Составные фамилии 
 Цубер-Бюлер, Фриц (1822—1896) — швейцарский художник.

См. также 
 Бюлеры — баронский род
 Бюхлер